Mourão kan syfta på:

Brasilien 

 Campo Mourão (ort), Paraná,

Portugal 

 Mourão kommun, Évora, 
 Mourão (Vila Flor), freguesia i Vila Flor, 
 Mourão (Mourão), freguesia i Mourão,